Alexei Ussow (; * 1. Februar 1985) ist ein russischer Bahn- und Straßenradrennfahrer.

Alexei Ussow begann seine Karriere 2006 bei dem russischen Continental Team Omnibike Dynamo Moscow. Im nächsten Jahr fuhr er für die Radsportmannschaft Moscow Stars. Bei der Bahnrad-Europameisterschaft 2007 in Cottbus gewann Ussow in der U23-Klasse zusammen mit Alexei Bauer, Iwan Kowaljow und Nikolai Trussow die Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung hinter der britischen Auswahl.

Teams
2006 Omnibike Dynamo Moscow
2007 Moscow Stars

Weblinks

Radsportler (Russland)
Bahnradfahrer
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1985
Mann